

22-га окрема бригада НГ

22-га окрема бригада спеціального призначення

22-га окрема бригада спеціального призначення